Сен-Пьер-Сен-Жан (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ле-Ван. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07284.

Коммуна была образована 1 июля 1975 года в результате слияния коммун Сен-Жан-де-Пуршарес и Сен-Пьер-ле-Дешосла.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 153 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 93 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 52 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 55,9 %, в 1999 году было 61,4 %). Из 52 активных работали 43 человека (26 мужчин и 17 женщин), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 41 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш